Kadi – città dell'India
 qadi – magistrato musulmano
 Kadi – specie immaginaria di Star Trek
 Kadi (Impero ottomano) - giudice ottomano